Hohenschwangau (dorp), een dorp in de gemeente Schwangau in Beieren
Slot Hohenschwangau, een van de kastelen in de gelijknamige plaats.